Tomasz Zamoyski herbu Jelita (ur. 1 kwietnia 1594 roku, zm. 8 stycznia 1638) – kanclerz wielki koronny od 1635, podkanclerzy koronny od 1628, marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1622 roku, wojewoda kijowski od 1619, wojewoda podolski od 1618, starosta generalny krakowski w latach 1628-1638, starosta knyszyński, nowotarski, kałuski, goniądzki, rzeczycki, starosta sokalski w 1631 roku, starosta rabsztyński w 1631 roku.

Życiorys 
W 1614 i 1622 był deputatem do Trybunału Głównego Koronnego w Lublinie. W 1615 roku rozpoczął podróż po krajach Europy Zachodniej. Poseł województwa bełskiego na sejm 1618 roku. Na jego cześć zostało nazwane nowo utworzone miasto Tomaszów Lubelski. Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa krakowskiego w 1632 roku, podpisał jego pacta conventa.

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Tarnopolu z przodu ma trójkondygnacyjną masywną wieżę, która została zbudowana w 1627 przez ówczesnego właściciela tego miasta Tomasza Zamoyskiego oraz jego żony Katarzyny.

Jako senator brał udział w sejmach: 1620, 1623, 1624, 1626 (I), 1627, 1628, 1629 (I), 1629 (II), 1631, 1632 (I), 1632 (II), 1632 (III), 1633, 1635 (I), 1635 (II) i na sejm zwyczajny 1637 roku.

Miał zatarg z Walentym Aleksandrem Kalinowskim, któremu zarzucił, że do posiadłości ostatniego – Mohylowa – zbiegli 4 poddani Zamoyskiego wraz ze swoimi rodzinami.

Fundator budynków mieszczących Akademię Zamojską ufundowaną przez jego ojca.

Rodzina 
Jedyny syn i spadkobierca kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego i Barbary z Tarnowskich, po śmierci ojca odziedziczył jego znaczne dobra. Poślubił Katarzynę Ostrogską, wojewodziankę wołyńską. Mieli troje dzieci: Gryzeldę Konstancję (przyszłą żonę księcia Jeremiego Wiśniowieckiego), Joannę Barbarę (wydaną za mąż za Aleksandra Koniecpolskiego) oraz syna Jana Zamoyskiego, w przyszłości III ordynata zamojskiego.

Przypisy

Zobacz też 
 Chorągiew Tomasza Zamoyskiego

Członkowie dworu Władysława IV Wazy
Elektorzy Władysława IV Wazy
Elektorzy władców Polski (województwo krakowskie)
Ludzie związani z Kijowem (I Rzeczpospolita)
Marszałkowie Trybunału Głównego Koronnego
Ordynaci zamojscy
Podkanclerzowie koronni
Posłowie na sejm zwyczajny 1618
Posłowie na Sejm I Rzeczypospolitej (województwo bełskie)
Senatorowie na sejmie zwyczajnym 1620
Senatorowie na sejmie zwyczajnym 1623
Senatorowie na sejmie nadzwyczajnym 1624
Senatorowie na sejmie zwyczajnym 1627
Senatorowie na sejmie nadzwyczajnym 1628
Senatorowie na sejmie zwyczajnym 1631
Senatorowie na sejmie elekcyjnym 1632
Senatorowie na sejmie konwokacyjnym 1632
Senatorowie na sejmie koronacyjnym 1633
Senatorowie na sejmie nadzwyczajnym 1629
Senatorowie na sejmie nadzwyczajnym 1632
Senatorowie na sejmie nadzwyczajnym 1635
Senatorowie na sejmie zwyczajnym 1626
Senatorowie na sejmie zwyczajnym 1629
Senatorowie na sejmie zwyczajnym 1635
Senatorowie na sejmie zwyczajnym 1637
Senatorowie świeccy I Rzeczypospolitej
Senatorowie za panowania Zygmunta III Wazy
Senatorowie za panowania Władysława IV Wazy
Starostowie generalni krakowscy
Starostowie rzeczyccy
Starostowie knyszyńscy
Starostowie nowotarscy
Starostowie sokalscy
Starostowie kałuscy
Starostowie rabsztyńscy
Sygnatariusze paktów konwentów Władysława IV Wazy
Urodzeni w 1594
Urzędnicy ziemscy I Rzeczypospolitej
Właściciele Tarnopola
Wojewodowie kijowscy
Wojewodowie podolscy
Tomasz
Zmarli w 1638